Шпакова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Шпакова, Елена Васильевна (1925—2020) — советский технолог пищевой промышленности, директор фабрики «Россия», Герой Социалистического Труда.
 Шпакова, Римма Павловна (1939—2006) — советский и российский социолог, профессор СПбГУ.